Kristal Abazaj – calciatore albanese
 Oriand Abazaj – ex calciatore albanese